«Sanilhac» puede referirse a:

Divisiones administrativas

Francia 
 Sanilhac (Ardecha), comuna del departamento de Ardecha.
 Sanilhac (Dordoña), comuna del departamento de Dordoña.